Partito Repubblicano Unito (Grenada)
 Partito Repubblicano Unito (Guyana)
 Partito Repubblicano Unito (Kenya)